Francis Marrache, écrivain syrien du 
Abdallah Marrache, écrivain syrien du , frère du précédent
Mariana Marrache, femme de lettres syrienne du , sœur des précédents